Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1945-1946 a vu la consécration du Servette FC.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final

Relégations 
 FC La Chaux-de-Fonds et FC Zurich sont relégués en Ligue nationale B
 FC Bâle et Urania Genève Sport sont promus en Ligue nationale A

Résultats complets 
RSSSF

Championnat de Suisse de football
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1945
Sport en Suisse en 1946